Statistika Maltese Premier League v sezoně 1972/73.

Přehled 

Hrálo deset týmů, šampionem se stal tým Floriana FC.

Tabulka

Reference 

Maltese Premier League
Fotbal v Evropě v roce 1972
Fotbal v Evropě v roce 1973